fołkiści – zwolennicy żydowskiego ruchu politycznego, działającego na początku XX wieku w rosyjskiej strefie osiedlenia, a później na terenach Królestwa Polskiego i (po I wojnie światowej) w II RP oraz krajach bałtyckich
 Fołks-Partaj (jid. Partia Ludowa), właśc. Jidisze Folks-Partej in Pojln (jid. Żydowska Partia Ludowa w Polsce) – członkowie i zwolennicy żydowskiego ugrupowania politycznego działającego w okresie II Rzeczypospolitej i przez krótki czas po II wojnie światowej; partia ta propagowała ideały autonomizmu żydowskiego i ruchu fołkistowskiego.
 folkiści – zwolennicy folkizmu, romantycznego programu nawiązywania do ludowej literatury

Zobacz też:
 volkiści – zwolennicy volkizmu, niemieckiej ideologii rasizmu o charakterze neoromantycznym, irracjonalnym, skłaniającej się do panteistycznej, neopogańskiej mistyki "krwi i ziemi" (Blut und Boden), wyrastającej z protestanckiej idei predestynacji